Yi – grupa etniczna w Chinach, jedna z 55 oficjalnie uznanych mniejszości narodowych
 Yi – język z grupy tybeto-birmańskiej
 Yi – pismo sylabiczne
 Yi – starożytne chińskie naczynie rytualne
 Yi – rodzaj dinozaura z grupy maniraptorów żyjącego w jurze na terytorium dzisiejszych Chin